Ida-Gebirge bezeichnet:

 ein Gebirge in der Türkei, siehe Ida-Gebirge (Türkei)
 ein Gebirge auf Kreta, siehe Psiloritis